Фёдор Иванович Габерцетель — петербургский архитектор XIX века, внук камер-музыканта Дирекции Императорских театров Иоганна-Леопольда Габерцетеля и сын Иоганна Конрада Фридриха, также музыканта и композитора. Выпускник Императорской Академии художеств, в 1855 получил две серебряные медали, а в 1856 — одну серебряную медаль и звание художника (с правом на чин XIV класса). Работал в Российском страховом обществе и Ведомстве учреждений императрицы Марии Фёдоровны. Строил и перестраивал доходные дома и фабрики. В начале XX столетия жил в доме Адамини на набережной Мойки, 1.

Сын Фёдора Ивановича Виктор также стал архитектором, окончил Академию художеств и имел чин классного художника второй степени, писал акварели. По его проектам было построено несколько дач под Петербургом, сохранилась собственная дача Габерцетеля в Комарово.

Проекты 

 1857 — особняк Н. Ульянова, Малый проспект Васильевского острова, 7;
 1862 — дом Болотникова, переулок Пирогова, 3;
 1863 — доходный дом, Шпалерная улица, 48;
 1884 — Волковские богадельни, новый лицевой корпус, набережная Волковки, 3;
 1886—1887 — комплекс Спасской бумагопрядильной мануфактуры, проспект Обуховской Обороны, 86.

Ссылки 
Дача Габерцетеля

Примечания

Литература 
  
 
 
 

Архитекторы модерна
Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Российской империи
Архитекторы XIX века
Архитекторы XX века